Нурабад:
 Нурабад — місто в Ірані, остан Лурестан
 Нурабад — місто в Ірані, остан Фарс
 Нурабад — місто в Узбекистані, Самаркандська область
 Нурабад — селище в Узбекистані, Ташкентська область